Le tournoi de tennis du Colorado est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à Denver du 22 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Carrie Meyer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Colorado
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe

Navigation 

WTA 1975
Colorado
Tennis aux États-Unis en 1975
Tennis en septembre 1975